Dinailurictis (Динаилуриктис — „страшна мачколика ласица”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Dinailurictinae унутар изумрле породице Nimravidae, који је у периоду раног Олигоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи деинос (стгрч. -{δεινός}-), што значи страшан,
 старогрчке ријечи аилоурос (стгрч. -{αἴλουρος}-), која значи мачка,
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Опис 
Врста Dinailurictis bonali је имала витку грађу тијела и шапе сличне псећим шапама. У просјеку је тежила до 130 kg. Ова врста је могла да дјелимично увуче своје канџе у шапе. По свом изгледу је сличила на данашњег каракала, но по величини је достизала димензије данашњег леопарда и лава.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Dinailurictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Dinailurictinae

Референце

Спољашње везе 

 Carnivora from the early Oligocene of the ‘Phosphorites du Quercy’ in southwestern France

Nimravidae
Изумрли сисари Европе